Semur bezeichnet:
 Semur-en-Auxois, Gemeinde im französischen Département Côte-d'Or
 Semur-en-Brionnais, Gemeinde im französischen Département Saône-et-Loire
 Semur-en-Vallon, Gemeinde im französischen Département Sarthe
 Kanton Semur-en-Auxois im Département Côte-d'Or
 Kanton Semur-en-Brionnais im Département Saône-et-Loire
 Semur (Volk), ein Volk in China und eine ethnische Gruppe islamischen Glaubens
 Semur (Adelsgeschlecht), ein burgundisches Adelsgeschlecht